Pytanie podwójne to w metodach badań społecznych pytanie poruszające dwie różne kwestie, ale umożliwiające respondentowi odpowiedź tylko na jedną z nich.

Przykłady pytań podwójnych:
 Czy rząd powinien obniżyć podatki i cła?
 Czy ten kwestionariusz jest jasny i szybki do wypełnienia?

W badaniach społecznych pytanie podwójne uznawane jest za błąd metodologiczny.

Zobacz też 
 wpływ ankieterski

Przypisy 

podwójne